Кистлер () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:
 Кистлер, Барбара (1955—1993) — швейцарская революционерка-интернационалистка.
  (род. 1964) — американская балерина. 
 Кистлер, Цирил (1848—1907) — немецкий композитор и музыкальный теоретик.